Лесо-Кяфа́рь, пишется также Лесо-Кефа́рь — хутор в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской республики России. Входит в состав муниципального образования Зеленчукское сельское поселение.

География 
Расположен в горной части республики, в лесной местности, у реки Кяфар, к которой стекают временные водотоки (балки) Темная, Водяная. К северной окраине примыкает урочище Растафейка.

 Уличная сеть
Состоит из 12 географических объектов: 

 Переулки: Калиновый, Луговой, Полевой, Садовый, Школьный.
 Улицы: Благодатная, Дружбы, Зелёная, Лесная, Подгорная, Спокойная, Школьная.

 Географическое положение
Расстояние до:

 районного центра — (Зеленчукская) 14 км;
 республиканского центра — (Черкесск) 68 км.

Население

Инфраструктура 
Библиотека

Туризм; в 10 км — Лесо-Кяфарское городище

В ближайших окрестностях хутора — МТФ

Транспорт 
Автодорога (без асфальта)

См. также 
 Кяфарское городище

Примечания 

Населённые пункты Зеленчукского района